Бертран Пиккар (, род. 1 марта 1958) — швейцарский воздухоплаватель и пилот самолёта, по профессии психиатр.
 
Бертран родился в Лозанне. Он был всегда очарован полётом и последовал семейной традиции. Дед, Огюст, и отец, Жак, были воздухоплавателями и изобретателями.
 
В 1999 году Пиккар и Брайан Джонс совершили первый успешный беспосадочный кругосветный перелёт на аэростате. 1 марта вылетели на воздушном шаре «Breitling Orbiter 3» из Шато-д’Э в Швейцарии, приземлились в Египте, пролетев 45755 км. Полёт продолжался 19 дней, 21 часов и 47 минут. За это достижение аэронавты были отмечены многими наградами, в том числе трофеем Хармона, Золотой авиационной медалью ФАИ и медалью Хаббарда.
 
5 ноября 2007 года Пиккар представил вместе с Андре Боршбергом модель самолёта на солнечных батареях — Solar Impulse, на котором он планировал облететь вокруг Земли.

С 9 марта 2015 года по 26 июля 2016 года попеременно с Андре Боршбергом совершил на самолёте Solar Impulse 2 кругосветный перелёт с 16 промежуточными остановками.

Награды 
 Золотая авиационная медаль ФАИ
 Медаль Хаббарда (1999)
 Кавалер ордена Почётного легиона
 Кавалер Олимпийского ордена
 Кавалер ордена святого Карла

Примечания

Ссылки 

 

Лётчики Швейцарии
Воздухоплаватели Швейцарии
Рекордсмены по дальности полёта
Награждённые золотой авиационной медалью ФАИ
Почётные доктора Фрибурского университета
Почётные доктора Лувенского католического университета